

Geografia 
 Black Mountain – città della Contea di Buncombe, Carolina del Nord (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Nero Wolfe fa la spia (The Black Mountain) – romanzo di Rex Stout del 1954

Musica 
 Black Mountain – gruppo musicale rock psichedelico canadese
 Black Mountain – album dei Black Mountain del 2005
 Black Mountain – traccia dell'album Ballad of the Broken Seas di Isobel Campbell e Mark Lanegan del 2006